Kore kan syfta på:

 Kore, även kallad Persefone – en gudinna i grekisk mytologi

Geografi

Frankrike 

 Coray, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Indonesien 

 Desa Kore, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar